Hanôver — cidade alemã, capital do estado da Baixa Saxônia

História 
Casa de Hanôver — família real europeia
Eleitorado de Hanôver — um dos eleitorados do Sacro Império Romano-Germânico
Reino de Hanôver — reino criado em 1814 no Congresso de Viena

Geografia  
Estados Unidos

Hanover (Illinois) — vila no condado de Jo Daviess, estado de Illinois
Hanover (Indiana) — cidade no estado de Indiana
Hanover (Kansas) — cidade no estado de Kansas
Hanover (Michigan) — cidade no estado de Michigan
Hanover (Minnesota) — cidade no estado de Minnesota
Hanover (Nova Hampshire) — cidade no estado de Nova Hampshire
Hanover (Nova Jérsei) — cidade no estado de Nova Jérsei
Hanover (Ohio) — vila no  condado de Licking, estado de Ohio
Hanover (Pensilvânia) — cidade no estado de Pennsilvânia
Hanover Park — aldeia no condado de Cook e condado de DuPage, estado de Illinois

Jamaica 
Hanover (Jamaica) — paróquia no condado de Cornwall, Jamaica

Desambiguações de topônimos